Auguste Famin, architecte français ;
 Charles Victor Famin, architecte français ;
 Constant Alexandre Famin, photographe français ;
 Stanislas Famin (1799-1853), diplomate et historien français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme